Cuatro estrellas (anteriormente conocida por El hotelito) es una futura serie de televisión española de RTVE para La 1 creada por Daniel Écija, que también es productor ejecutivo, y protagonizada por Toni Acosta, Dafne Fernández, Antonio Resines, Ana Gracia, Marta Aledo, entre otros. La serie se estrenará a lo largo de 2023 en La 1.

Historia

Inicios 
En mayo de 2022 se anuncia que RTVE está desarrollando una nueva serie diaria para el acces del prime time con Daniel Écija y Good Mood. Las primeras propuestas para el reparto fueron Toni Acosta, Malena Alterio, Alejo Sauras o Paco Tous.

El 12 de febrero de 2023 se confirma que la serie ha empezado su rodaje en Madrid con Toni Acosta y Antonio Resines.

En marzo de ese mismo año se anuncia todo el reparto completo, con las incorporaciones de Ana Gracia, Dafne Fernández, Marta Aledo, Alejandro Albarracín, Antonio Molero, David Lorente, Raúl Prieto o Rosario Pardo.

Sinopsis 
Clara (Toni Acosta) llega al Hotel Lasierra afirmando que es una más de la familia trastocando la vida de Rita (Ana Gracia), una madre demasiado preocupada por las apariencias; Marta (Dafne Fernández), hija caprichosa y superficial que le declarará la guerra desde el primer minuto; y Silvia (Marta Aledo), la otra hija que intentará poner paz en el conflicto familiar.

Reparto

Reparto confirmado 

 Toni Acosta - Clara Rojo
 Ana Gracia - Rita
 Dafne Fernández - Marta
 Marta Aledo - Marta
 Antonio Resines - ¿?
 Alejandro Albarracín - ¿?
 Antonio Molero - ¿?
 David Lorente - ¿?
 Raúl Prieto - ¿?
 Rosario Pardo - ¿?
 Francesca Piñón - ¿?
 Belén Écija - ¿?
 Álvaro Fontalba - ¿?
 Marina Baeza - ¿?
 Carolina Rubio - ¿?
 Édgar Vittorino - ¿?
 Gonzalo Caps - ¿?
 Ana Jara - ¿?
 Martí Cordero - ¿?

Equipo

Equipo técnico

Temporadas y audiencias

Referencias 

Series de televisión iniciadas en 2023
Series de televisión de España iniciadas en 2023
Series de televisión de La 1
Series de televisión de comedia de España
Series de televisión en español
Programas de televisión en curso